Macau Open 2017 steht für folgende Sportturniere:

 Macau Open 2017 (Badminton)
 Macau Open 2017 (Squash)